

Дани сећања 

810-е пне.